Йоасаф може да се отнася за:
 Йоасаф Рилски – игумен на Рилския манастир;
 Йоасаф Бдински – Видински митрополит;
 Константинополски патриарси:
 Йоасаф I Кока (15 век)
 Йоасаф II (16 век)
 Охридски архиепископи:
 Йоасаф I Охридски (17 век)
 Йоасаф II Охридски (18 век)